Röthengraben ist ein Gewässername:

 Röthengraben (Baunach), linker Zufluss der Baunach bei Zeitzenhof, Gemeinde Reckendorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Röthengraben (Dettendorfer Kalte), linker Zufluss der Dettendorfer Kalte (zum Kaltenbach, zur Mangfall) bei Bernrain, Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Röthengraben (Steingraben), rechter Zufluss des Steingrabens (zur Itz), bei Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Röthengraben (Walchen), rechter Zufluss der Walchen im Sylvensteinsee, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Röthenbach